67-й чемпионат Италии прошёл в Мартина-Франка с 23 ноября по 4 декабря 2007 года.

 Категория: 8-я (средний рейтинг: 2435).

Таблица

Ссылки 
 
 67° Campionate Italiano Assoluto

Чемпионаты Италии по шахматам
2007 год в шахматах
Ноябрь 2007 года
Декабрь 2007 года
Спорт в Италии в 2007 году
Спортивные соревнования в Апулии